Il doppio maschile  del Pilot Pen Tennis 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mahesh Bhupathi e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma Zimonjić quest'anno non ha partecipato.
Solo Bhupathi ha partecipato facendo coppia con Mark Knowles, ma Marcelo Melo e André Sá li hanno battuto in finale 7–5, 6–2.

Teste di serie

  Simon Aspelin /  Julian Knowle (quarti)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (finale)

  Maks Mirny /  Jamie Murray (primo turno)
  Marcelo Melo /  André Sá (campioni)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Pilot Pen Tennis 2008
ATP Tour 2008